Косте́нко (произносится Кос[тэ]нко) — украинская фамилия.

Известные носители 

 
 
 Костенко, Алла Андреевна (1937—2010) — советская художница по костюмам.
 Костенко, Анастасия Ярославовна (род. 1994) — российская модель.
 Костенко, Анатолий Иванович (род. 1940) — советский и белорусский военный деятель, министр обороны Беларуси.
 Костенко, Андрей Владимирович (род. 1988) — российский пауэрлифтер.
 Костенко, Антон Николаевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Костенко, Борис Игоревич (род. 1960) — российский журналист и продюсер, репортёр, телеведущий, комментатор.
 Костенко, Василий  Семёнович (1912—2001) — украинский советский партийный и государственный деятель, публицист.
 Костенко, Валентин (1898—1937) — казак Запорожской дивизии Армии УНР.
 Костенко, Валентина Юрьевна (род. 1993) — российская дзюдоистка.
 Костенко, Виталий Алексеевич (1940—2017) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 Костенко, Галина Григорьевна (1938—2021) — советская легкоатлетка.
 Костенко, Григорий Васильевич (1919—2004) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Костенко, Евдокия Леонтьевна (1922—1992) — советская свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Костенко, Екатерина Васильевна (род. 1984) — украинская фигуристка.
 Костенко, Елена Михайловна (1926—2019) — русский советский художник, живописец.
 
 Костенко, Игорь Игоревич (1991—2014) — украинский журналист, Герой Украины.
 
 Костенко, Лев Феофилович (1841—1891) — русский генерал и дипломат, востоковед и путешественник, писатель.
 Костенко, Лина Васильевна (род. 1930) — украинская поэтесса и прозаик.
 Костенко, Лука Владимирович (1874—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Костенко, Людмила Васильевна (род. 1954) — советский и украинский хоровой дирижёр и педагог.
 
 Костенко, Наталья Васильевна (род. 1980) — депутат ГД ФС РФ VII созыва.
 
 
 
 Костенко, Сергей Александрович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Костенко, Тамара Николаевна (род. 1937) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Костенко, Яна Сергеевна (род. 1987) — российская самбистка.

См. также 
 Костенков